Кошляков — русская фамилия.

Известные носители 
 Кошляков, Владимир Николаевич (1922—2009) — математик, механик и физик.
 Кошляков, Валерий Николаевич (род. 1962) — художник.
 Кошляков, Лев Сергеевич (род. 1945) — деятель советских спецслужб.
 Кошляков, Михаил Николаевич (1930—2021) — океанолог, лауреат премии имени С. О. Макарова (1996).
 Кошляков, Николай Сергеевич (1891—1958) — математик, член-корреспондент АН СССР.